Sool (Somalië), een regio in de republiek Somaliland, Somalië
Sool (Zwitserland), een gemeente in het Zwitserse kanton Glarus